İnköy (Hafik), een dorp in het Turkse district Hafik
İnköy (Hozat), een dorp in het Turkse district Hozat
İnköy (Gerede), een dorp in het Turkse district Gerede
İnköy (Gevaş), een dorp in het Turkse district Gevaş
İnköy (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz